The Last Fight (film), een Amerikaanse film over een zingende bokser 
 The Last Fight (album), de soundtrack van de film
 The Last Fight (single), een single uit 2008 van de Amerikaanse rockband Velvet Revolver
 The Last Fight (computerspel), een computerspel